Omega Technologies pour la société canadienne ;
 Omega Technologies pour la société américaine.